32 км, 32-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

32 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 572041

32 км — пассажирская платформа, Киргизская железная дорога. Код 715130

32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 248336
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 271417
 32 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 251625
 32 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 240160
 32 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 233311
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 040667
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764723
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 795454
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Челябинская область. Код 806837
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 814797
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Курганская область. Код 827053
 32 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 290719

32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 497616
 32 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 502814